Landlord is Engels voor landheer, huisbaas of waard (cafébaas) en kan verder verwijzen naar:
 Hey, Landlord, een Amerikaanse sitcom uit 1966–1967
 The Landlord, een Amerikaanse filmkomedie uit 1970